Cathartesaura est un genre éteint de dinosaures sauropodes diplodocoïdes, rattaché à la famille des Rebbachisauridae. Il a vécu au Crétacé supérieur (Turonien à Coniacien), il y a environ entre  (millions d'années) dans une région qui est maintenant l'Argentine, où il a été découvert dans la formation géologique de Huincul. Il est le seul et dernier Rebbachisauridae connu à avoir vécu durant cette période avant que ces derniers ne soient définitivement remplacés dans leur niche écologique par les titanosaures saltasaurinés.

Le genre ne comporte que l'espèce Cathartesaura anaerobica connue par des restes fossiles très partiels et décrite par  et  et leurs collègues en 2005.

Étymologie 
Le nom du genre provient du nom binomial de l'oiseau Urubu à tête rouge (Cathartes aura). Le nom générique Cathartes est la forme latine du grec καθαρτης (kathartēs), signifiant « purificateur » et rappelle le rôle écologique de ces oiseaux. Ce qui donne "lézard Cathartes". L'épithète spécifique vient du nom de l'entreprise argentine ANAEROBICOS S. A., qui a procuré aux scientifiques le matériel qui leur a permis de découvrir le fossile.

Description 

Cathartesaura était un dinosaure sauropode de taille moyenne. Il possédait un long cou puissant. Ses vertèbres possédaient des caractéristiques communes à tous les rebbachisauridés, comme les chambres pneumatiques dans les vertèbres cervicales.

Classification 
Au sein de la famille des Rebbachisauridae, Cathartesaura est placé dans la sous-famille des Limaysaurinae en groupe frère avec le genre Limaysaurus.

Cette phylogénie est reprise par José Luis Carballido et ses collègues en 2012, puis par Frederico Fanti et ses collègues en 2013.

Cladogramme 
En 2015, Frederico Fanti et ses collègues révisent le genre Tataouinea. Leur nouvelle analyse phylogénétique des Rebbachisauridae transfère une partie des genres du clade des Limaysaurinae à celui des Rebbachisaurinae, mais maintient Cathartesaura parmi les Limaysaurinae en groupe frère du genre type Limaysaurus :

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Urubu à tête rouge
 Liste de dinosaures
 Sauropoda

Notes et références 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2005